Имелин ()  —  город  в Польше, входит в Силезское воеводство,  Беруньско-лендзинский повят.  Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 28,04 км². Население — 7887 человек (на 2006 год).

Ссылки 
 Официальная страница города 

Города Силезского воеводства